Edsta (Hudiksvall), een plaats in de gemeente Hudiksvall in het landschap Hälsingland en de provincie Gävleborgs län in Zweden
 Edsta (Sundsvall), een plaats in de gemeente Sundsvall in het landschap Medelpad en de provincie Västernorrlands län in Zweden